Cyclop steht für:

 mehrere Schiffe dieses Namens:
 SMS Cyclop (1860), Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine (bis 1872)
 Cyclop (Schiff, 1875), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine (bis 1914)
 SMS Cyclop (1872), Werkstattschiff resp. Werkstättenschiff der österreichischen Marine
 SMS Cyclop (1916), Dockschiff der Kaiserlichen Marine
 den Markennamen des Automobilherstellers L. Porter Smith & Bros.

Cyclop ist der Familienname folgender Personen:

 Wolff Cyclop, deutscher Humanist, Mediziner und Autor

Siehe auch:
 Kyklop, eine griechische Sagengestalt